Hänschke oder Haenschke ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Hänschke (* 1948), deutscher Komponist
 Frank Haenschke (* 1937), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Hanschke, Henschke, Hentschke (Häntschke)